Gradac – miasteczko w Chorwacji
 Gradac – wieś w Słowenii
 Gradac – rzeka w Serbii